Guillaume Di Grazia, né le  à Montpellier, est un journaliste sportif français spécialisé dans le ski, le cyclisme et le football travaillant au sein du groupe Eurosport depuis 1999.

Biographie

Formation 
Originaire de Montpellier, Guillaume Di Grazia effectue une partie de sa scolarité au lycée Mas-de-Terre où il est membre de la section sport-étude basket pendant trois ans.

Le bac décroché, il passe un DEUG de droit à l'Université de Montpellier puis un BTS action commerciale. Il effectue ensuite un voyage à Londres afin d'apprendre l'anglais. Il travaille notamment deux mois au sein du restaurant étoilé Aubergine dirigé par le chef Gordon Ramsay avant de rentrer en France et de passer le concours d'entrée à l'École Supérieur de Journalisme de Paris.

C'est lors du premier stage qu'il effectue à télévision dans le cadre de ses études de journalisme qu'il intègre en 1999 Eurosport où il reste une fois ses études terminées en 2001.

Carrière chez Eurosport 
D'abord intégré au service commercial d'Eurosport, où il y rédige notamment le télétexte, il évolue ensuite au sein de la rédaction en tant que journaliste sportif et occuper divers postes parmi lesquels ceux de rédacteur en chef et de commentateur sportif, il présente également des flashs infos au début de sa carrière.

Dans le cadre de ses fonctions de journaliste, il couvre une partie des différents sports diffusés sur les chaines Eurosport parmi lesquels le football. Il suit ainsi pendant quelques années la Ligue 2 diffusée par Eurosport à la fin des années 2000. Il commente également la Coupe de France et présente plusieurs émissions liées au football comme Onze dit tout pendant Coupe du monde 2010 avec Lionel Charbonnier ou Tour d'Europe lors des éliminatoires de l'Euro 2012.

En 2006, il accepte la proposition faite par Patrick Dumont pour lui succéder au poste de commentateur du saut à ski sur Eurosport lorsque ce dernier est promu rédacteur en chef, malgré sa méconnaissance de ce sport. Il commente ainsi à partir de cette année les principales compétitions de saut à ski et de combiné nordique telles que les manches de coupe du monde, les championnats du monde de ski nordique, la Tournée des quatre tremplins et plusieurs éditions des Jeux Olympiques d'hiver pour Eurosport avec Nicolas Jean-Prost.

Cyclisme 

Guillaume di Grazia s'intéresse également au cyclisme et intervient en tant que responsable de la rédaction lors de la diffusion des différentes courses cyclistes passant sur les chaines du groupe Eurosport. Il crée notamment en 2012 l'émission Les Rois de la Pédale, talk show consacré au cyclisme pouvant encadrer certains directs des grandes épreuves diffusées comme le Tour de France et Paris-Roubaix. Il présente l'émission en plateau ou sur le terrain à proximité des arrivées des courses en étant entouré des principaux consultants de la chaine tels que Steve Chainel, Jacky Durand, David Moncoutié ou Richard Virenque, il peut recevoir dans le cadre de cette émission divers invités parmi lesquels des coureurs cyclistes. L'émission continue lorsqu'il doit laisser la présentation de celle-ci à Louis-Pierre Frileux en 2017.

Di Grazia commente également certaines des courses diffusées par Eurosport. Les courses principales dont le Tour de France sont cependant commentées par Patrick Chassé jusqu'en 2010 puis par Alexandre Pasteur à partir de 2011 à la suite du départ de celui-ci. En 2017, alors que Alexandre Pasteur quitte le groupe Eurosport afin de rejoindre service des sports de France Télévisions pour y remplacer Thierry Adam comme commentateur du cyclisme, Guillaume Di Grazia est désigné pour prendre la suite de Pasteur dans le domaine du cyclisme et commente donc à partir de cette année les principales courses diffusées sur Eurosport 1 et Eurosport 2 comme le Tour de France et Paris-Roubaix.

Pour Eurosport, Guillaume Di Grazia crée en 2018 et présente également l'émission Bistrot Vélo d'abord seul puis en alternance à partir de 2020 avec Colin Bourgeat, également journaliste et commentateur au sein du groupe. Il y interviewe un invité issu monde du cyclisme pour évoquer son parcours et l'actualité cycliste. La diffusion se fait en ligne sur les diverses plateformes de streaming ainsi que sur le site internet et les réseaux sociaux d'Eurosport.

Livre

Notes et Références

Voir aussi

Liens internes 
Eurosport
Liste des commentateurs du Tour de France cycliste en France

Liens externes 

Naissance en octobre 1973
Journaliste sportif français
Commentateur sportif français
Commentateur du Tour de France
Élève de l'École supérieure de journalisme de Paris
Naissance à Montpellier